Муртазалиев () — дагестанская и чеченская фамилия. Известные носители:

А 
 Муртазалиев, Абдурахманхаджи Шамильевич (род. 1994) — киргизский спортсмен, выступающий в джиу-джитсу и грэпплинге.
 Муртазалиев, Ахмад Сулейманович (1922—1995) — советский чеченский исследователь-краевед (кавказовед), просветитель, педагог, народный поэт (ашуг), фольклорист, переводчик, художник и музыкант.

Б 
 Муртазалиев, Бахрам Саит-Хамзатович (род. 1993) — российский боксёр-профессионал, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF.

Д 
 Муртазалиев, Джаватхан (1880-?) — чеченский мулла, один из борцов с белогвардейцами и большевиками.

М 
 Муртазалиев, Магомед Абдулаевич (род. 2001) — российский борец греко-римского стиля;
 Муртазалиев, Махач Далгатович (род. 1984) — российский борец вольного стиля;
 Муртазалиев, Муртазали Шамильевич (род. 1988) — киргизский спортсмен, выступающий в джиу-джитсу;
 Муртазалиев, Муса Далгатович (род. 1988) — армянский борец вольного стиля;

О

Р 
 Муртазалиев, Рамазан (1981) — молдавский самбист и дзюдоист.
 Муртазалиев, Расул Муртазалиевич (1988) — мастер спорта России международного класса по вольной борьбе;

С 
 Муртазалиев, Сагид Магомедович (род. 1974) — российский и украинский борец вольного стиля, общественный и политический деятель;
 Муртазалиев, Сайд-Хусейн Салманович (род. 1961) — советский чеченский борец вольного стиля.

См. также 
 Муртузалиев